A 22 105-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megye északi részén.

Nyomvonala 
A 2205-ös útból ágazik ki, annak körülbelül a 2+350-es kilométerszelvénye közelében, Szécsény és Ludányhalászi közigazgatási határán. Nyugat felé indult és hamarosan beér Szécsény Pösténypuszta nevű városrészének házai közé, települési neve ott Kassai út. Kilométer-számozása az Ipoly – és egyben az országhatár – fölött átívelő, a forgalomnak 2012-ben átadott Katalin hídig tart, teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,283 méter.

Az út egyébként a híd túlsó, szlovákiai oldalán, Szécsénykovácsi közigazgatási területén tovább folytatódik, ottani számozása 2616-os. Ezen a számon csak Petőpuszta településrészig vezet, ahol beletorkollik a Rárósmúlyad és Ipolyvarbó között húzódó 2610-es útba.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 25. 

22105
Szécsény